Dividida em várias etapas, a edição 2008 do Campeonato Paulista de Rugby contou com a participação de cinco equipes:
Bandeirantes Rugby Club - São Paulo
Pasteur Athletique Club - São Paulo
Rio Branco Rugby Clube - São Paulo
São José Rugby Clube - São José dos Campos
São Paulo Athletic Club - São Paulo

Estatísticas da Edição 2007 - Masculino Adulto

Tabela de jogos

Ligações externas 
 Tabela 2007 na Rugby Mania

2007
Rugby de 2007 no Brasil